A81 ou A-81 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 RFA Brambleleaf (A81), un navire-citerne de la Royal Fleet Auxiliary.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Infections atypiques à virus, du système nerveux central, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A81, reliant Wurtzbourg à Gottmadingen ;
  Autoroute espagnole A-81, autoroute en projet devant relier Grenade à Badajoz ;
  Autoroute française A81, reliant Le Mans à La Gravelle.

 Route
  Route britannique A81, reliant Glasgow à Callander en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres